Barreiro ist
 Barreiro, eine Stadt in Portugal

Barreiro ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrosio Barreiro, uruguayischer Politiker
 Ángeles Barreiro (* 1963), spanische Diskuswerferin
 Francisco Yllescas Barreiro (1901–1963), ecuadorianischer Botschafter
 Jorge Barreiro (1930–2009), argentinischer Schauspieler
 Leandro Barreiro (* 2000), luxemburgischer Fußballspieler
 Manuel Barreiro (1787–1838), uruguayischer Politiker
 Miguel Barreiro (1789–1848), uruguayischer Politiker
 Ramón Barreiro (1906–1981), spanischer Filmregisseur